Mistrzostwa Świata w Snookerze 2013 – najważniejszy turniej snookerowy sezonu 2012/2013, który został rozegrany w dniach 20 kwietnia–6 maja 2013 w Crucible Theatre w Sheffield (Anglia). Była to 76. edycja mistrzostw świata.

Tytuł sprzed roku został obroniony przez Ronnie’ego O’Sullivana.

Organizacja turnieju

Nagrody 
 Zwycięzca: £250 000
 Drugie miejsce: £125 000
 Półfinalista: £52 000
 Ćwierćfinalista: £24 050
 Last 16: £16 000
 Last 32: £12 000
 Last 48: £8 200
 Last 64: £4 600

 Najwyższy break w fazie telewizyjnej: £10 000
 Najwyższy break poza fazą telewizyjną: £1 000

 Łączna pula nagród: £1 111 000.

Punkty do rankingu 
 Zwycięzca turnieju otrzyma: 10000 punktów rankingowych,
 Wicemistrz (runner up): 8000 punktów rankingowych,
 Półfinaliści: 6400 punktów rankingowych,
 Ćwierćfinaliści: 5000 punktów rankingowych,
 Ostatnia 16: 3800 punktów rankingowych,
 Ostatnia 32: 2800 punktów (w przypadku zawodników nierozstawionych) lub 1400 (w przypadku zawodników rozstawionych).

Punktowane były również poszczególne fazy kwalifikacji, przy czym jeżeli rozstawiony zawodnik (grający pierwszy mecz w eliminacjach) przegrywał spotkanie, wówczas dostawał połowę punktów przewidzianych za udział w danej fazie kwalifikacji. Punktacja prezentowała się następująco:
 Ostatnia 48: 2300 punktów rankingowych (1150 dla zawodnika rozstawionego),
 Ostatnia 64: 1800 punktów rankingowych (900),
 Ostatnia 80: 1300 punktów rankingowych (650),
 Ostatnia 96: 800 punktów rankingowych (400).

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni 
W turnieju na 1. pozycji rozstawiony został obrońca tytułu. Następne 15 miejsc zostało obsadzonych według kolejności na liście rankingowej na sezon 2012/2013:
 (w nawiasie okrągłym podano etap na którym zawodnik zakończył udział w turnieju)

Zawodnicy nierozstawieni 
Poniżsi zawodnicy uzyskali awans do mistrzostw świata poprzez udział w kwalifikacjach:
 (w nawiasie okrągłym numer zajmowany na liście rankingowej)
 [w nawiasie kwadratowym etap na którym zawodnik zakończył udział w turnieju]

Przebieg turnieju 
 (w nawiasie okrągłym breaki powyżej 70)

Runda 1

R. O’Sullivan – M. Campbell 
Wyniki meczu:
 sesja I: 84 (84)–0,  50–64,  62–51,  76 (71)–59,  61–60,  85 (85)–12,  35–99,  88 (86)–0, 73–39
 sesja II: 102 (102)–23,  90 (90)–0,  57–60,  31–60, 61–37

A. Carter – B. Woollaston 
Wyniki meczu:
 sesja I: 81–38,  54–85,  9–71,  30–91 (91),  84 (84)–0,  64–50,  5–72,  96 (96)–0,  70–31
 sesja II: 110 (106)–0,  51–36,  65–54,  71–16,  62–60

S. Bingham – S. Baird 
Wyniki meczu:
 sesja I: 136–0,  78–29,  69–61,  64–45,  74 (73)–0,  63–7,  17–108 (87),  86–38,  80 (80)–0,
 sesja II: 74 (73)–0,  27–65,  101 (79)–0

J. Higgins – M. Davis 
Wyniki meczu:
 sesja I: 84–0,  90–27,  43–86, 29–85 (85),  32–79 (75),  67–12,  33–81, 40–96 (96),  30–93
 sesja II: 96 (92)–4,  57–63,  101–29,  0–87 (81),  21–77,  82–4,  24–92 (87)

S. Murphy – M. Gould 
Wyniki meczu:
 sesja I: 5–72 (72),  44–57,  49–46,  79–7,  113 (112)–0,  4–81,  88–40,  88 (80)–1,  7–72
 sesja II: 66–39,  102 (95)–0, 103 (78)–18, 1–58,  106 (106)–0,  95 (95)–0

Graeme Dott – Peter Ebdon 
Wyniki meczu:
 sesja I:  80–12,  65–11,  50–65,  107–0,  38–62,  66–12,  74 (70)–1,  64–30
 sesja II: 55–69,  20–83,  43–76,  50–71,  66–65,  70–13,  74–33, 100 (100)–0

M. Stevens – Marco Fu 
Wyniki meczu:
 sesja I: 35–68,  19–58,  0–70 (70),  83 (83)–8,  22–70,  32–102 (71),  '60–53,  74 (74)–8,  7–62
 sesja II:  52–60,  5–70,  66–55,  37–69,  72–37,  67–11,  118–0,  55–68

Judd Trump – Dominic Dale 
Wyniki meczu:
 sesja I:  55–61,  88 (88)–0,  60–34,  33–68,  86–18,  142 (142)–0,  105–13,  86–0,  45–64
 sesja II: 22–70,  104 (104)–0,  73 (73)–7,  98–6,  0–96 (96),  77–35

N. Robertson – R. Milkins 
Wyniki meczu:
 sesja I: 112–0,  90 (76)–10,  0–99 (88),  66–40,  50–69,  143 (143)–0,  62–30,  24–74,  18–76
 sesja II: 61–77,  33–55,  86 (86)–1,  51–63,  81–44,  28–62,  80–0,  45–83,  17–74

R. Walden – Michael Holt 
Wyniki meczu:
 sesja I: 91 (76)–11,  66–56,  140 (140)–0,  60–39,  79 (78)–0,  60–8,  13–67,  76–0,  67–59,
 sesja II: 80–59,  66–30

M. Williams – M. White 
Wyniki meczu:
 sesja I: 1–88 (87),  5–96, 94–23,  36–87,  33–63,  66–25,  87 (71)–2,  104–0,  39–91
 sesja II: 90 (90)–9,  20–61,  49–75,  0–72, 54–38, 1–85 (85),  1–96 (96)

S. Maguire – D. Poomjaeng 
Wyniki meczu:
 sesja I: 0–79 (72),  2–102,  99–32,  45–86,  12–81,  75–61,  40–57,  71–10
 sesja II: 77 (70)–4,  116 (91)–0,  98 (93)–32,  44–80 (74),  8–81,  62–26,  21–72,  73–14,  0–68,  61–45,  1–104

Mark Allen – Mark King 
Wyniki meczu:
 sesja I: 19–83,  62–70,  123 (80)–0,  87–34,  70–11,  3–67,  84–24,  4–74 (74),  1–69
 sesja II: 92–15,  68–45,  66–63,  15–91,  65–16,  12–92 (74),  0–130 (89),  19–108 (81),  27–90

Ding Junhui – A. McManus 
Wyniki meczu:
 sesja I:  10–63,  131 (131)–1,  10–101,  100–15,  92–1,  129 (129)–0,  74–5,  64–53,  86 (81)–46
 sesja II:  14–67,  0–78,  38–65,  75 (75)–0,  85–42,  67–31

B. Hawkins – J. Lisowski 
Wyniki meczu:
 sesja I: 53–82 (82),  60–16,  63–2,  1–106 (100),  97 (97)–0,  107 (100)–1,  77–0, 26–49
 sesja II: 77–0,  61–31,  75–36,  71–21

Mark Selby – M. Selt 
Wyniki meczu:
 sesja I: 65–1,  51–41,  63–23,  76–7,  72–15,  10–103 (87),  67–54,  56–77,  8–77 (77)
 sesja II:  4–69'',  113–0,  99–0,  93–16,  96 (91)–0

 Runda 2 
 Roonie O’Sullivan – Alister Carter 
Wyniki meczu:
 sesja I:  66–18,  83 (78)–8,  76–15,  21–92,  56–16,  125 (125)–0,  0–82 (82),  26–84 sesja II: 86 (86)–0,  0–121,  12–87 (87),  105 (105)–13,  61–64,  18–63,  73 (73)–11,  86 (86)–0
 sesja III:  62–44,  4–86 (86),  88 (88)–1,  112 (106)–0,  90 (89)–27

 Stuart Bingham – Mark Davis 
Wyniki meczu:
 sesja I:  76–38,  40–79,  73–17,  17–69,  115 (106)–4,  55–63,  96 (82)–1,  3–84 (84) sesja II:  68–0,  31–62,  92–19,  70–38,  22–71,  0–75 (75),  37–59 sesja III:  87–6,  77 (77)–0,  71 (80)–58,  44–71,  17–69,  111 (111)–0,  95–14,  103–11

 Shaun Murphy – Graeme Dott 
Wyniki meczu:
 sesja I: 78–11,  39–78 (77),  128 (128)–0,  112 (112)–7,  49–60,  73–12,  99 (99)–1,  92–9
 sesja II:  0–78,  25–70,  76–43,  1–64,  27–86,  0–80,  86–44,  55–71 sesja III:  135–0,  49–76,  17–66,  79–18,  59–52,  86–48,  47–74,  57–15

 Marco Fu – Judd Trump 
Wyniki meczu:
 sesja I: 67–25,  52–60,  4–130 (109),  67–12,  0–127 (127),  0–106,  5–112 (112),  37–90 sesja II:  66–37,  4–94 (94),  92 (83)–11,  46–76,  117 (117)–5,  74–0,  71 (70)–1,  31–86 sesja III:  47–80, 0–90 (81),  0–65,  60–63 Robert Milkins – Ricky Walden 
Wyniki meczu:
 sesja I:  59–72,  1–65,  32–86 (76),  106 (106)–4,  35–71,  67–51,  16–67,  117 (104)–2
 sesja II:  13–54,  14–75,  13–72,  25–76 (76),  59–23,  65–60,  102–4,  29–66 sesja III:  79 (71)–1,  76 (76)–1,  30–95,  64–56,  52–2,  5–88 (79),  17–57,  87 (86)–7

 Michael White – Dechawat Poomjaeng 
Wyniki meczu:
 sesja I: 74–38,  101 (101)–2,  12–0,  108–1,  57–2,  79–33,  74–68
 sesja II: 92–30,  114–5,  35–78,  65–53,  84 (83)–0,  31–65,  74 (73)–0,  103 (102)–25

 Mark King – Ding Junhui 
Wyniki meczu:
 sesja I:  66–57,  63–51,  76–24,  4–107 (107),  1–114 (114),  79–11,  66–5,  62–2
 sesja II:  19–81,  0–98 (98),  4–74 (74),  24–76,  15–73,  90–0,  41–90,  0–103 (103) sesja III:  0–122,  84–10,  64–21,  0–137 (104),  7–116 (98),  39–71 Barry Hawkins – Mark Selby 
Wyniki meczu:
 sesja I: 80 (73)–28,  4–98 (98),  85–5,  0–103 (103),  0–81,  43–65,  89 (89)–0,  63–67 sesja II:  70–34,  76–28,  57–83,  75–49,  0–101,  17–69,  18–73,  75–4
 sesja III:  63–55,  82–14,  12–81,  77–11,  71–45,  84–34,  75–29

 Ćwierćfinały 
 Ronnie O’Sullivan – Stuart Bingham 
Wyniki meczu:
 sesja I:  133 (79)–0,  77–32,  115 (111)–7,  65–50,  124 (87)–0,  133 (133)–12,  78 (78)–25,  8–73 sesja II:  84–52,  70–9,  59–47,  109–6,  105 (104)–16,  14–71 (70),  31–87,  57–59 sesja III:  75–22

 Shaun Murphy – Judd Trump 
Wyniki meczu:
 sesja I:  53–74,  90–5,  89–6,  87 (82)–1,  54–51,  73–5,  51–58,  79 (76)–23
 sesja II:  91 (91)–6,  0–108 (93),  74–14,  1–72,  0–91,  0–118 (118),  36–87,  8–67 sesja III:  1–76,  128 (128)–1,  70 (70)–59,  0–78 (77),  62–69,  72–63,  0–90 (90),  88 (88)–3,  32–66 Ricky Walden – Michael White 
Wyniki meczu:
 sesja I:  93 (93)–7,  74–51,  78–38,  67–14,  7–78,  37–74,  66–53,  113 (113)–0
 sesja II:  82–21,  72–0,  20–101 (100),  105 (104)–22,  6–75 (75),  16–84,  51–60,  66–18
 sesja III:  56–51,  78–20,  69–44

 Ding Junhui – Barry Hawkins 
Wyniki meczu:
 sesja I:  30–83,  23–79,  84 (84)–0,  62–2,  74–0,  19–64,  19–63,  37–83 (70) sesja II:  24–76,  33–59,  128 (76)–0,  12–79 (79),  75–0,  58–46,  19–79 (75),  72 (72)–0
 sesja III:  41–72,  0–78,  52–65,  15–70 Półfinały 
 Ronnie O’Sullivan – Judd Trump 
Wyniki meczu:
 sesja I:  87–2,  68–75,  80–28,  75 (75)–4,  93 (89)–0,  0–76,  56–65,  40–76 (72) sesja II:  90 (90)–28,  14–70,  82–34,  34–61,  69–31,  93 (93)–7,  66–0,  50–67 sesja III:  79–0,  68–54,  0–117 (117)–0,  66–9,  58–36,  36–66,  21–59,  89 (89)–4
 sesja IV:  80–50,  87–25,  0–81 (77),  64–13

 Ricky Walden – Barry Hawkins 
Wyniki meczu:
 sesja I:  121 (91)–2,  116 (105)–0,  17–64,  76–21,  27–90,  127 (119)–1,  70–47,  73–16
 sesja II:  49–73,  23–66,  53–40,  36–69,  106 (106)–9,  25–74,  30–84,  79–14
 sesja III:  70–42,  63–62,  0–114 (114),  82–14,  5–111 (104),  53–63,  16–55,  8–75 sesja IV:  66–73,  56–73,  30–79,  29–98 (79),  86–1,  61–9,  11–64 Finał 
 Ronnie O’Sullivan – Barry Hawkins 
Wyniki meczu:
 sesja I:  87 (74)–4,  92 (92)–10,  0–98 (88),  0–81 (81),  13–101,  76 (76)–7,  113 (113)–0,  104 (104)–0
 sesja II:  0–73,  83–37,   9–61,  75–0,  0–91 (83),  4–133 (133),  103 (103)–0,  117 (106)–5,  69–62
 sesja III:  36–71,  134 (76)–0,  57–56,  0–90 (90),  133 (133)–0,  75–49,  38–87,  124 (124)–7		 
 sesja IV:  0-131 (127),  18-76,  77 (77)-25,  89 (88)-8,  89 (88)'''-1

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy zasadniczej turnieju

Statystyki turnieju

Statystyki pierwszej rundy 

 Liczba uczestników rundy: 32 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 16
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 16
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 10
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 6
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 243 (304)
 Średnia liczba partii w meczu: 15,1875
 Najwyższe zwycięstwo: 10:1
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 1

Statystyki drugiej rundy 

 Liczba uczestników rundy: 16
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 10
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 6
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 7
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 1
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 173 (200)
 Średnia liczba partii w meczu: 21,625
 Najwyższe zwycięstwo: 13:3
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 0

Statystyki ćwierćfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 8
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 7
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 1
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 4
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 0
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 81 (100)
 Średnia liczba partii w meczu: 20,25
 Najwyższe zwycięstwo: 13:4
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 1

Statystyki półfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 4  
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 4
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 0
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 2
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 0
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 59 (66)
 Średnia liczba partii w meczu:  24,5
 Najwyższe zwycięstwo:  17:11
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 0

Kwalifikacje

Pre-eliminacje

Runda 1

Runda 2

Runda 3

Runda 4

Drabinka kwalifikacji

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 142, 133, 113, 104 Sam Baird
 140, 122, 117, 100 Yu Delu
 139 Ryan Day
 138, 117, 100 Ben Woollaston
 138, 103 Matthew Selt
 137 Robin Hull
 136, 120, 104 Michael White
 131, 128, 114, 100 Jack Lisowski
 131, 102 Patrick Wallace
 131 Dominic Dale
 130 Jimmy White
 129 Thepchaiya Un-Nooh
 128 Joe Perry
 128 Ken Doherty
 124 Michael Wasley
 123, 121 Mike Dunn
 122 Anthony Hamilton
 117, 113, 101, 100 Kurt Maflin
 115, 103 Mark Davis

 115 Justin Astley
 114, 105, 102 Liam Highfield
 114, 101 Tony Drago
 112, 100 Joel Walker
 110, 109 Mark King
 108 Marco Fu
 106 Thanawat Thirapongpaiboon
 105, 100 Joe Swail
 105 Craig Steadman
 103 Daniel Wells
 103 Barry Pinches
 103 Liang Wenbo
 103 Alfie Burden
 102 Paul Wykes
 102 Alan McManus
 102 David Gilbert
 100 Pankaj Advani
 100 Cao Yupeng

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Świata 2013 w serwisie snookerworld.pl
 Triumf obrońcy tytułu, Ronniego O’Sullivana, w Mistrzostwach Świata 2013!
 Ronnie O’Sullivan obronił tytuł mistrza świata
 World Snooker | News | News | Rocket Claims Fifth Title 

Mistrzostwa świata w snookerze